Джанжи Маккинли Адди (; 2 марта 1985, Сакраменто) — либерийский легкоатлет-десятиборец. Участник двух Олимпийских игр. Чемпион Всеафриканских игр.

Карьера 
Джанжи Адди родился в калифорнийском Сакраменто в семье переселенцев из Либерии. В дальнейшем его семья переехала в Джорджию, а позднее Джанджи обучался в Университете Теннесси.

В 2004 году Адди выступил на молодёжном чемпионате мира в Гроссето под флагом Либерии, где занял в десятиборье 11-е место.

В 2008 году либериец дебютировал на Олимпийских играх, причём был знаменосцем своей сборной во время церемонии открытия. В состязаниях десятиборцев он долгое время шл в десятке, но неудачно выступил в заключительных видах и занял 20-е место.

На Всеафриканских играх 2011 года в Мапуту либериец стал чемпионом, а в 2012 году второй раз участвовал в Олимпийских играх. На этот раз в десятиборье он показал 23-й результат.

Ссылки 

 

Легкоатлеты Либерии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Выпускники Университета Теннесси